Resale (engl. für „Wiederverkauf, Weiterverkauf“) steht für:

 Wiederverkauf von eingekauften Dienstleistungen oder Produkten, siehe auch Wiederverkäufer
 Resale (Messe), Messe für gebrauchte Maschinen und Anlagen in Karlsruhe
 Resale (Website), Online-Marktplatz für gebrauchte Maschinen